Smith (telessérie)

Outros
Adam Smith
Adrian Smith — músico inglês
Curt Smith
Jimmy Smith
Rodney Hylton Smith ou Roots Manuva — rapper inglês
Will Smith — ator estadunidense

Sobrenomes derivados de profissões